Сааттут:

 Сааттут — поселение в Западной Гренландии (муниципалитет Каасуитсуп). 
 Сааттут — вертолётная площадка в Сааттут (муниципалитет Каасуитсуп, западная Гренландия).